Andressa ist der Spielername mehrerer brasilianischer Fußballspielerinnen:

 Andressa Alves da Silva (* 1992)
 Andressa Cavalari Machry (* 1995)